El Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino (conocido como EuroBasket Femenino) es la máxima competición entre selecciones nacionales europeas de baloncesto femenino. Es organizado desde 1938 por la Federación Europea de Baloncesto (FIBA Europa). Actualmente se realiza cada año impar.

Ediciones

Medallero histórico
Datos actualizados hasta Valencia/Estrasburgo 2021.

 (1) – Incluye las medallas obtenidas por la URSS. 
 (2) – Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia. 
 (3) – Incluye las medallas obtenidas por Yugoslavia. 
 (4) – Incluye las medallas obtenidas por la RDA.

Véase también
 EuroBasket Masculino
 Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino
 Campeonato Europeo Sub-20 de baloncesto femenino
 Campeonato Europeo Sub-18 de baloncesto femenino
 Campeonato Europeo Sub-16 de baloncesto femenino

Enlaces externos
Palmarés oficial de FIBA Europa (en inglés).
Archivo histórico de la FIBA (en inglés).